Den här artikeln innehåller lagen i damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2004.

Grupp E

Grekland

Sverige

Tyskland

Grupp F

Brasilien

Mexiko

USA

Grupp G

Australien

Kina

Japan

Nigeria

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2004